Пантелімон () — місто в Румунії, у повіті Ілфов.
 Пантелімон () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Пантелімон () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Пантелімон.